Palupera (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Palupera (plaats), een plaats in Estland, gemeente Elva